Kerberos signifie Cerbère en grec. Ce nom peut aussi désigner :
 Kerberos, protocole informatique d'authentification réseau ;
 Kerbéros, satellite naturel de Pluton ;
 Kerberos Productions, studio de développement de jeux vidéo ;
 Kerberos, maison d'édition suédoise.
 Kerberos, un genre éteint de grands mammifères carnivores.

Voir aussi 
 Cerbère (homonymie)